

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 19 марта

Национальные 
  — День моряка-подводника.
  — День равноправия (День Минны Кант).
 , ,  — День святого Иосифа.

Религиозные

Католицизм 
 Святого Иосифа Обручника (обязательный для посещения Мессы день).
 память мучеников Квинтия, Квинтиллы, Квартиллы, Марка и прочих с ними;
 память святого Ауксилия Ирландского (ок. 459);
 память святого Алькмунда из Дерби (ок. 800).

Православие 
 Память 42 мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок. 845);
 память преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720);
 святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честно́го креста и гвоздей (326);
 память преподобномучеников Ко́нона Иконийского и сына его Ко́нона (270—275);
 память преподобного Аркадия Кипрского (ок. 361);
 память преподобного Фридолина Зекингенского (540);
 икона Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской (XVIII) и «Благодатное Небо» (XIV).

Именины 
 Православные: Аетий, Анфим, Аркадий, Васой, Еввул, Евфросин, Елена, Иисус, Иов, Каллист, Конон, Константин, Максим, Мелиссен, Феофил, Фёдор, Юлиан.

События 
См. также: :Категория:События 19 марта

До XIX века 
 1279 — в битве на Жемчужной реке монголы сокрушили империю Сун.
 1441 — В Москву вернулся митрополит Исидор (грек по происхождению), подписавший летом 1439 года во Флоренции унию об объединении православной и католической церквей под властью папы римского. По приказу великого московского князя Василия II митрополит был арестован, осуждён церковным судом и посажен в тюрьму. Уния была отвергнута. Через три года Исидору удалось бежать, в Риме он стал кардиналом и получил почётный титул Константинопольского патриарха, да только правили там уже  турки.
 1474 — В Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.
 1514 — Тристан да Кунья привёз папе римскому в подарок от португальского короля индийского слона.
 1682 — Церковный собор во Франции постановляет, что папа римский не имеет права низлагать королей.
 1697 — началось «Великое посольство» Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

XIX век 
 1823 — упразднение Первой Мексиканской империи.
 1831 — Первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York (никакой связи со скандально известным ныне Bank of New York) 245 000 долларов — гигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось схватить (он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг) и вернуть бо́льшую часть похищенного.
 1859 — в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно «Фауст».
 1898 — Государственный Русский музей принял первых посетителей. Первоначальная экспозиция насчитывала около 6 тысяч произведений. Ныне музей обладает крупнейшей в мире коллекцией русского изобразительного искусства, насчитывающей около 400 тысяч произведений.
 1899 — Открывается первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».

XX век 
 1906 — указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.
 1913 — в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке впервые целиком исполнена опера русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
 1917 — в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: «Автономию Украине», «Свободная Украина в свободной России», «Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе». Во время первого украинского праздника Свободы демонстрантами разоружается полиция.
 1918 — Донецко-Криворожская Советская Республика, существовавшая с конца января, вошла в состав Украинской советской республики.
 1922 — в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.
 1927 — в штате Вашингтон мясник обнаруживает в желудке цыплёнка шесть самородков золота.
 1934 — совхозник Митрофан Никитин открывает огонь из револьвера по гробу Ленина в Мавзолее.
 1945 — в Асконе (Швейцария) произошла вторая тайная встреча Аллена Даллеса и представителей англо-американского военного командования с Карлом Вольфом в рамках операции «Санрайз».
 1946 — Мартиника, Гваделупа, Реюньон объявляются департаментами Франции.
 1950 — принимается Стокгольмское воззвание о запрещении атомного оружия, в котором впервые употребляется фраза «люди доброй воли».
 1953 — впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскаров».
 1953 — правительство Канады объявляет о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР.
 1955 — в Масаде (Израиль) археологами обнаруживаются останки дворца Ирода.
 1958 — в Страсбурге открывается первое заседание Европарламента.
  — окончилась Война за независимость Алжира
 1964 — руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.
 1970 
Советские диссиденты Андрей Сахаров, Валентин Турчин и Рой Медведев написали открытое письмо на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного с призывом провести демократизацию режима.
Первая встреча на высшем уровне между ГДР и ФРГ.
  — идя в ногу со временем, рок-группа Jefferson Airplane сменила своё название на Jefferson Starship.
  — первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 «Оспрей» впервые поднялся в воздух и впервые перешёл от вертикального полёта к горизонтальному.
  — первая Всесоюзная выставка произведений крымскотатарских художников в Доме художников (Симферополь, Крым).
  — теракт в Бакинском метро.
 
 проводится первая трансляция передач iTV с Шаболовки с использованием технологии IP/TV. Пробные трансляции до этого велись лишь во время нескольких Internet пресс-конференций.
 совершён террористический акт на Центральном рынке Владикавказа (Северная Осетия).

XXI век 
 2003 — президент США Джордж Буш объявил ультиматум Саддаму Хусейну, фактически возвестив о начале войны против Ирака. Поддержали заявление лидеры Великобритании, Японии, Турции и Австралии, против выступили во Франции, Китае и Канаде.
 2006 — в тоннель Московского метрополитена между станциями «Войковская» и «Сокол» провалилась бетонная свая и повредила один из вагонов проезжавшего поезда.
 2007 — Взрыв метана на угольной шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Спасено 93 человека, 110 человек погибло.
 2008 — Запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера «СКИФ МГУ».
 2011 — Начало интервенции стран НАТО в Ливии.
 2016
 Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону.
 Теракт в Стамбуле.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 19 марта

До XIX века 
 1503 — Бенедетто Варки (ум. 1565), итальянский гуманист и писатель.
 1593 — Жорж де Латур (ум. 1652), лотарингский живописец, крупнейший караваджист XVII века, мастер светотени.
 1601 — Алонсо Кано (ум. 1667), испанский художник и скульптор.
 1604 — Жуан IV Восстановитель (ум. 1656), португальский король (с 1640), основатель династии Браганса.
 1629 — Алексей Михайлович (ум. 1676), второй русский царь из династии Романовых (1645—1676).
 1666 — Иоганн Леонгард Фриш (ум. 1743), немецкий медик, орнитолог, энтомолог, естествоиспытатель, филолог, переводчик и педагог; доктор медицины, член Берлинской академии наук. 
 1738 — Тупак Амару II (наст. имя Хосе Габриэль Кондорканки Ногера; казнён в 1781), латиноамериканский революционер, организатор восстания коренных народов против испанских колониальных властей в Перу. 
 1796 — Карл Голльмик (ум. 1866), немецкий композитор, лексикограф и музыкальный критик.
 1800 — Василий Бажанов (ум. 1883), богослов, почётный академик Петербургской АН, доктор богословия, протопресвитер, один из переводчиков Библии на русский язык.

XIX век 
 1801 — Сальваторе Каммарано (ум. 1852), итальянский поэт, драматург и либреттист.
 1806 — Юзеф Коженевский (ум. 1870), польский врач, преподаватель Виленского университета (1827—1832).
 1813 — Давид Ливингстон (ум. 1873), английский исследователь Африки.
 1819 — Алексей Головачёв (ум. 1903), русский писатель и общественный деятель.
 1821 — Ричард Фрэнсис Бёртон (ум. 1890), английский исследователь Африки, первооткрыватель озера Танганьика.
 1844 — Минна Кант, финская писательница, журналист и общественный деятель, занималась вопросами борьбы за равноправие женщин. 
 1848 — Уайетт Эрп (ум. 1929), американский страж закона и картёжник времён освоения американского Запада, получивший широкую известность благодаря книгам и кинофильмам в жанре вестерн.
 1849 — Альфред фон Тирпиц (ум. 1930), германский военно-морской деятель, гросс-адмирал.
1851 — Роке Саэнс Пенья (ум.1914), аргентинский государственный политический деятель, президент Аргентины.
 1861 — Фёдор Кольбе (ум. ?), русский архитектор, мастер модерна.
 1865 — Уильям Уилер (ум. 1937), американский энтомолог, исследователь муравьёв и других социальных насекомых.
 1868 — Сенда Беренсон (ум. 1954), американская спортсменка и спортивный педагог, «мать женского баскетбола».
 1871 — Мария фон Вечера (покончила с собой в 1889), австрийская баронесса, любовница кронпринца Рудольфа, совершившая вместе с ним самоубийство в Майерлинге.
 1873 — Макс Регер (ум. 1915), немецкий композитор, пианист и органист.
 1878 — Владимир Егоров (ум. 1960), художник театра и кино, народный художник РСФСР (1944).
 1879 — Арам Манукян (ум. 1919), армянский революционер, глава Эриванской администрации, член правительства Республики Армения.
 1882 — Сергей Судейкин (ум. 1946), русский художник, представитель символизма, оформитель в «Метрополитен-опера».
 1883
 товарищ Артём (наст. имя Фёдор Сергеев; погиб в 1921), русский революционер, советский политический деятель.
 Уолтер Хоуорс (ум. 1950), английский химик-органик, биохимик, лауреат Нобелевской премии (1937).
 1895 — Максим Рыльский (ум. 1964), украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.
 1897 — Бетти Компсон (ум. 1974), американская актриса.
 1900 — Фредерик Жолио-Кюри (ум. 1958), французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1935, совм. с женой Ирен Кюри), борец за мир.

XX век 
 1903 — Яков Гудкин (ум. 1979), советский актёр театра и кино.
 1905 — Альберт Шпеер (ум. 1981), немецкий архитектор, рейхсминистр вооружений и военной промышленности (1942—1945).
 1906 — Адольф Эйхман (казнён в 1962), один из главных нацистских преступников.
 1908 — Исидор Шток (ум. 1980), советский драматург и актёр.
 1909 — Котэ Даушвили (ум. 1980), ведущий актёр Тбилисского театра им. Марджанишвили, один из зачинателей национального грузинского кино («Мимино»).
 1919 — Питер Генри Абрахамс (ум. 2017), южноафриканский писатель, противник режима апартеида.
 1924 — Лев Кулиджанов (ум. 2002), кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 1926 — Валерио Дзурлини (ум. 1982), итальянский кинорежиссёр.
 1928 — Ханс Кюнг (ум. 2021), швейцарский теолог, католический священник и писатель.
 1930
 Лина Костенко, советская и украинская писательница, поэтесса.
 Борис Штоколов (ум. 2005), оперный певец (бас), народный артист СССР.
 1933 — Филип Рот (ум. 2018), американский писатель.
 1936 — Урсула Андресс, швейцарская киноактриса, первая девушка Джеймса Бонда, секс-символ 1960-х гг.
 1937 — Эгон Кренц, восточногерманский политик, в 1989 г. генеральный секретарь ЦК СЕПГ и председатель Госсовета ГДР.
 1943 — Марио Молина (ум. 2020), мексиканский химик, лауреат Нобелевской премии (1995).
 1944 — Серхан Серхан, палестинец, застреливший в 1968 г. кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди.
 1946 — Николай Травкин, российский политик, в прошлом депутат Госдумы РФ нескольких созывов.
 1947 — Гленн Клоуз, американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат двух «Золотых глобусов» и др. наград.
 1948 — Лейф Енссен, норвежский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1972), единственный призёр Олимпийских игр в тяжёлой атлетике в истории Норвегии.
 1949 — Валерий Леонтьев, эстрадный певец, народный артист России.
 1950 — Надежда Бабкина, певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская песня».
 1955 — Брюс Уиллис, американский киноактёр, продюсер, музыкант, обладатель «Золотого глобуса» и двух «Эмми».
 1956 — Егор Гайдар (ум. 2009), российский экономист и политик, премьер-министр России в 1991—1992 гг.
 1963 — Нина Ананиашвили, советская, грузинская балерина, народная артистка России.
  — Алессандро Неста, итальянский футболист, чемпион мира 2006 года.
 1978 — Ленка Крипач, австралийская певица.
  — Иван Любичич, хорватский теннисист, экс-третья ракетка мира.
 1980 — Юхан Ульссон, шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион.
  — Милош Теодосич, сербский баскетболист, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
  — Максим Михайлов, российский волейболист, олимпийский чемпион (2012), двукратный чемпион Европы.
  — Винсент Хэнкок, американский стрелок, трёхкратный олимпийский чемпион в ските.
  — Андерс Нильссон, шведский хоккеист, вратарь.
  — Александр Кокорин, российский футболист. 
  — Хаким Зиеш, марокканский футболист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 19 марта

До XIX века 
 1286 — погиб Александр III (р. 1241), король Шотландии (1249—1286); упал с лошади во время ночного путешествия к своей королеве.
 1406 — Абдурахман Абу Зейн ибн Мухаммед Ибн Халдун (р. 1332), арабский историк и философ.
 1687 — Рене-Робер Кавелье де Ла Саль (р. 1643), французский исследователь Северной Америки и реки Миссисипи, объявивший Луизиану владением Франции.
 1721 — Климент XI (в миру Джанфранческо Альбани; р. 1649), 243-й папа римский (1700—1721).
 1746 — Анна Леопольдовна (р. 1718), правительница Российской империи (1740—1741) при малолетнем императоре Иване VI.
 1749 — Алессандро Маньяско (р. 1667), итальянский живописец, представитель барокко, мастер генуэзской школы.
 1796 — Стивен Сторас (р. 1762), английский композитор.

XIX век 
 1822 — Валентин Гаюи (р. 1745), французский педагог и благотворитель.
 1879 — погиб Владимир Барановский (р. 1846), русский изобретатель, конструктор первых систем скорострельной артиллерии.
 1884 — Элиас Лённрот (р. 1802), финский фольклорист, записавший и опубликовавший национальный эпос «Калевала».
 1887 — Юзеф Игнацы Крашевский (р. 1812), польский писатель, публицист, историк.

XX век 

 1906 — расстрелян Пётр Шмидт (р. 1867), российский революционер, лейтенант, один из организаторов Севастопольского восстания 1905 г.
 1907
 Томас Бейли Олдрич (р. 1836), американский писатель и поэт.
 Фердинанд Юлиус Фагерлин (р. 1825), шведский художник.
 1916 — Василий Суриков (р. 1848), русский художник, мастер масштабных исторических полотен.
 1930 — Артур Бальфур (р. 1848), британский государственный деятель, 50-й премьер-министр Великобритании (1902—1905).
 1941 — Николай Курнаков (р. 1860), русский советский физикохимик, академик, создатель физико-химического анализа.
 1950
 Эдгар Берроуз (р. 1875), американский писатель, автор романов о Тарзане.
 Уолтер Хоуорс (р. 1883), английский химик-органик и биохимик, лауреат Нобелевской премии (1937).
 1953 — Аркадий Швецов (р. 1892), советский конструктор авиационных двигателей, Герой Социалистического Труда.
 1955
 Леонид Говоров (р. 1897), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
 Михай Каройи (р. 1875), венгерский политик, первый президент Венгрии (1918—1919).
 1962 — Василий Сталин (р. 1921), генерал-лейтенант авиации, сын руководителя СССР И. В. Сталина и Н. С. Аллилуевой.
 1976 — Пол Фрэнсис Коссофф (р. 1950), британский гитарист, автор песен, участник рок-группы «Free».
 1982
 Виктор Кулаков (р. 1910), киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 погиб Рэнди Роадс (р. 1956), американский гитарист-виртуоз, автор песен, участник групп Quiet Riot и Ozzy Osbourne.
 1983 — Алексей Бушмин (р. 1910), советский литературовед, академик.
 1987 — Луи де Бройль (р. 1892), французский физик, лауреат Нобелевской премии (1929).
 1996 — Спартак Ахметов (р. 1938), советский учёный-геолог, поэт и писатель-фантаст.
 1997 — Эжен Гийевик (р. 1907), французский поэт и экономист.

XXI век 
 2008
 сэр Артур Кларк (р. 1917), культовый английский писатель-фантаст, учёный, футуролог и изобретатель.
 Хюго Клаус (р. 1929), бельгийский писатель, поэт, драматург, художник, режиссёр театра и кино.
 Пол Скофилд (р. 1922), английский актёр театра и кино.
 2011 — Виктор Илюхин (р. 1949), российский политик, депутат Государственной думы.
 2016 — Ольгерд Воронцов (р. 1927), советский и российский кинорежиссёр и кинооператор.
 2019 — Марлен Хуциев (р. 1925), режиссёр театра и кино, сценарист, актёр, народный артист СССР.

Народный календарь, приметы 
Аркадий. Константиновы круги.
 На Аркадия возвращаются из теплых краёв аисты.
 В старину на Руси крестьяне обходили колодцы кругами, чтобы они горькими подземными стоками не полнились, чтобы собиралась в них водица добрая, чистая, сладкая, от всяких хворей свободная.
 Ласточек-касаток заклинали, мол, велико уже солнце, что пора собираться из верей к родным гнёздам.
 Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.
 Если дятел стучит в марте — то весна будет поздней.

См. также

Примечания